

Patronyme 
 Anne Ventalon (née en 1972), femme politique française ;
 Karine Ventalon, actrice française.

Toponyme 
 Ventalon en Cévennes, commune française, dans le département de la Lozère en région Occitanie.